Guideline Daily Amount – zalecanego dziennego spożycie dla osoby dorosłej